Гудилин, Владимир:
 Гудилин, Владимир Владимирович (род. 1960) — российский художник-постановщик.
 Гудилин, Владимир Евгеньевич (1938—2015) — руководитель подготовки и пуска ракеты-носителя «Энергия», ракетно-космической транспортной системы «Энергия-Буран», доктор технических наук, генерал-майор запаса, начальник 6-го испытательного управления (1982—1989), почётный гражданин Байконура.